Germany 12 Points steht für folgende Fernsehsendungen:

 Germany 12 Points! (2004)
 Germany 12 Points! (2005)
 Germany 12 Points (2022)